еПри Монако 2019 года (официально 2019 FIA Formula E Monaco ePrix) — автогонка чемпионата «Формулы E», которая прошла 11 мая на городской трассе Монте-Карло (короткая конфигурация) в Монако. Это был девятый этап сезона 2018-19, а также третий в истории формулы E еПри Монако. Пилот команды e.DAMS Оливер Роуленд завоевал поул-позицию, но в связи со штрафом, полученным в предыдущей гонке, с поул-позиции стартовал Жан-Эрик Вернь, пилот команды DS Techeetah, он же стал и победителем этой гонки. Победа в этой гонке позволила Жан-Эрику Верню стат лидером личного зачета, а команде DS Techeetah увеличить свое преимущество в командном зачете.

События перед еПри 
Изначально планировалось, что еПри Монако пройдет на трассе Монте-Карло в полной конфигурации, которую использует Формула 1, однако FIA запретила это и гонка прошла вновь на короткой трассе, как это было предыдущие два раза.

После гонки в Париже, сразу три гонщика получили штрафы в виде потери трех позиций на старте в следующей гонке: Жером Д’Амброзио за столкновение с Сэмом Бердом, Эдоардо Мортара за столкновение с Алексом Линном и Оливер Роуденд за столкновение с Александром Симсом.

Фелипе Наср вновь решил пропустить этап ради участия в гонках серии IMSA. Как и на прошлом этапе, его заменит Максимилиан Гюнтер.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Облачно. Сухо. Воздух +17…18 °C. Трасса +23…26 °C

Суперпоул

Примечания 
 Максимилиан Гюнтер получил штраф в 10 позиций за третье официальное предупреждение в сезоне, полученное за превышение скорости под желтыми флагами в первом свободном заезде.
 Жером Д’Амброзио, Эдоардо Мортара и Оливер Роуленд получили штрафы в 3 позиции как виновники столкновений в прошлой гонке.
 Митч Эванс получил штраф в 10 позиций за третье официальное предупреждение в сезоне, полученное за слишком раннюю активацию режима повышенной мощности во время суперпоула.

Гонка

Круги лидирования

Примечания 
 Три очка за поул-позицию.
 Одно очко за быстрый круг.
 Антониу Феликс Да Кошта был дисквалифицирован за превышение мощности мотора.
 Даниэль Абт получил штраф в 33 секунды за столкновение с Оливером Терви.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 

Спорт в Монако в 2019 году
ЕПри Монако